Марія Крістіна Австрійська (1748—1798) — донька імператорів Священної Римської імперії Марії-Терезії Австрійської та Франца I Стефана, дружина герцога Тешенського Альбрехта.
 Марія Крістіна Австрійська (1858—1929) — донька ерцгерцога Австрійського Карла Фердинанда та ерцгерцогині Єлизавети Франциски, дружина короля Іспанії Альфонса XII.
 Марія Крістіна Австрійська (1879—1962) — донька герцога Тешенського Фрідріха та принцеси Ізабелли фон Крой, дружина принца цу Сальм-Сальм Емануеля Альфреда.
 Марія-Крістіна Австрійська ( 1983) — донька ерцгерцога Австрійського Карла Крістіана та люксембурзької принцеси Марії-Астрід, дружина графа Лімбург-Штірум Рудольфа.